Cèlia, tercera muller de Sul·la
 Gens Cèlia, gens romana
 Cèlia, nom femení
 Cèlia Artiga i Esplugues (1912-2000) pedagoga catalana.
 Celia Cruz (1925-2003), cantant cubana
 Cèlia Sànchez-Mústich (1954), poeta catalana
 Cèlia Corres i Giner (1964), jugadora d'hoquei sobre herba catalana, medalla d'or als Jocs Olímpics de Barcelona